Classe Audace – cacciatorpediniere della prima guerra mondiale
Classe Audace – cacciatorpediniere entrate in servizio negli anni '70